Hans Rupé ist der Name folgender Personen:

* Hans Rupe (Chemiker) (1866–1951), Schweizer Chemiker
 Hans Rupé (Übersetzer) (1886–1947), deutscher Übersetzer